Борщагівка — назва декількох місцевостей в Україні.

 Борщагівка — околиця міста Києва:
 житловий масив Микільська Борщагівка,
 житловий масив Південна Борщагівка на місці села Братська Борщагівка,
 колишнє село Михайлівська Борщагівка в межах міста,
 село в Києво-Святошинському районі Софіївська Борщагівка,
 село в Києво-Святошинському районі Петропавлівська Борщагівка;
 станція Київського залізничного вузла;
 Борщагівка — село,  Вінницька область, Погребищенський район.